Эйшен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эйшен, Поль (1841—1915) — люксембургский политик, юрист и дипломат.
  (1800—1859) — люксембургский политик и юрист.